La saison 2016 du Championnat de Malaisie de football est la trente-cinquième édition de la première division en Malaisie. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement final sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le double tenant du titre, le club du Johor Darul Ta'zim FC qui est à nouveau sacré cette saison après avoir terminé invaincu en tête du classement final, avec quinze points d'avance sur Felda United et vingt-et-un sur Kedah FA, promu de deuxième division. Il s'agit du troisième titre de champion de Malaisie de l'histoire du club, qui réussit le doublé en s'adjugeant également la Coupe de Malaisie face à Selangor FA. C'est la première fois depuis l'instauration du championnat à 12 équipes qu'un club parvient à terminer une saison sans la moindre défaite.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Prix Puskas
Lors d'une rencontre de ce championnat le 16 février 2016, opposant Penang FA à  Pahang FA au  de George Town, le milieu offensif de Penang, Mohd Faiz Subri, marqua un but spectaculaire sur coup franc qui lui permit de remporter le prix Puskas 2016, remis par la FIFA, pour le plus beau but mondial de l'année.

Annexes

Références

Liens internes 
 Championnat de Malaisie de football

Liens externes 
 Classement et résultats sur le site de RSSSF

2016
Malaisie
Sport en Malaisie en 2016